Patna se poate referi la două localități:

 Patna, India, capitala statului Bihar
 Patna, Regatul Unit, o localitate în Ayrshire, Scoția